Janigro ist der Familienname folgender Personen:

 Angiola Janigro (* 1947), italienische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Antonio Janigro (1918–1989), italienischer Cellist und Dirigent